Post (Texas) — cidade do Texas, Estados Unidos
 Post (álbum) — da cantora islandesa Björk
 Power-on self-test — teste feito pela BIOS no computador
 POST (HTTP) — método de requisição protocolo de rede HTTP